Аланис может иметь отношение к:
 Аланис — муниципалитет в Испании
 Аланис — сценическое имя канадской певицы Мориссетт, Аланис.
 Аланис, Освальдо (род. 1989) — мексиканский футболист, центральный защитник клуба «Гвадалахара» и сборной Мексики.

См. также 
 Alanis — дебютный альбом Аланис Мориссетт, ставший впоследствии платиновым
 Марти-и-Аланис, Жоан — епископ Урхельский и один из сокнязей Андорры